Van Vaerenbergh ist der Name folgender Personen:

* Gustave Van Vaerenbergh (1873–1927), belgischer Bildhauer
 Gustaf Van Vaerenbergh (Radsportler) (* 1933), belgischer Radrennfahrer